Franciaország
Chazelles, település Franciaországban, Cantal megyében
Chazelles, település Franciaországban, Charente megyében
Chazelles, település Franciaországban, Haute-Loire megyében
Chazelles, település Franciaországban, Jura megyében
Chazelles-sur-Lavieu, település Franciaországban, Loire megyében
Chazelles-sur-Lyon, település Franciaországban, Loire megyében
Chazelles-sur-Albe, település Franciaországban, Meurthe-et-Moselle megyében